Bargo peut désigner :

Toponymie 
 Bargo, une localité de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 Bargo, un village du département et la commune rurale d’Absouya dans province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.
 Bargo, un village du département et la commune rurale d’Arbollé dans province du Passoré et la région du Nord au Burkina Faso.
 Bargo, un village du département et la commune rurale de Sollé dans province du Loroum et la région du Nord au Burkina Faso.
 Bargo, un village du département et la commune rurale de Zimtanga dans province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.

Homonymie de toponyme